In 1993 werd het 49ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 24 maart tot 12 augustus en werd georganiseerd door de FAF. São José werd kampioen.

Eerste ronde

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand
De beste in de totaalstand krijgt één bonuspunt voor de finaleronde.

Finaleronde

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Ama